Jack Lambert (1899-1976), attore britannico
 Jack Lambert (1920-2002), attore statunitense
 Jack Lambert (1902-1940), calciatore inglese
 Jack Lambert (1952-), giocatore statunitense di football americano
Jack Lambert